Straus oder Štraus ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Meier Straus (1856–1934), Bankier und Mäzen in Karlsruhe
 Adolf Straus (1904–1986), deutscher Paläobotaniker
 Alexander Straus (* 1975), norwegischer Fußballtrainer
 Deni Štraus (* 1996), slowenischer Fußballspieler
 Émile Straus (1865–1939), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Emil Straus (1899–1985), deutscher Pädagoge, Diplomat und Politiker (CVP)
 Ernst Gabor Straus (1922–1983), deutschamerikanischer Mathematiker

 Georg Straus (1926–2014), deutscher Kommunalpolitiker, Verbandsfunktionär und Unternehmer.
 Hercule Eugène Straus-Durckheim (1790–1865), französischer Zoologe
 Ida Straus (1849–1912), US-amerikanisches Opfer der Titanic-Katastrophe
 Isidor Straus (1845–1912), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Jack Straus (1930–1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 James Straus, Spezialeffektkünstler
 Joseph Straus (* 1938), italienischer Patentrechtler
 Leo Straus (1897–1944), österreichischer Kabarettist und Dramaturg
 Lazarus Straus (1809–1898), deutsch-US-amerikanischer Händler und Unternehmer
 Luise Straus-Ernst (1893–1944), deutsche Kunsthistorikerin, Journalistin und Künstlerin
 Manfred Straus (1878–1942), deutscher Unternehmer und Opfer des Nationalsozialismus
 Max Straus (1861–nach 1939), deutscher Unternehmer und Generalkonsul
 Mikaela Straus alias King Princess (* 1998), US-amerikanische Musikerin
 Moritz Straus (1882–1959), deutscher Ingenieur und Geschäftsmann
 Nathan Straus (1848–1931), deutsch-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop

 Paula Straus (1894–1943), deutsche Gold- und Silberschmiedin
 Rahel Straus (1880–1963), deutsche Ärztin und Frauenrechtlerin
 Raphael Straus (1887–1947), jüdischer Historiker
 Reinhold Straus (1938–2010), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Rosa Welt-Straus (1856–1938), österreichisch-amerikanische Frauenrechtlerin
 Seligman Löb Straus (1815–1880), deutscher Fabrikant und Firmengründer 
 Volker Straus (1936–2002), deutscher Diplom-Tonmeister, siehe Straus-Paket

Siehe auch:
 Strauß
 Štraus
 Straus-Paket, Doppel-Mikrofonkombination
 Erdős-Straus-Vermutung, eine zahlentheoretische Vermutung
 Bettfedernfabrik Straus & Cie., Unternehmen mit Sitz in Untertürkheim und Cannstatt

en:Straus